Dor – città biblica
 Dor – moshav (villaggio) di Israele
 Dor – abbreviazione della costellazione del Dorado
 DOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dori (Burkina Faso)
 DOR – acronimo utilizzato dalla SIAE per indicare la sezione relativa a Drammatica Operette e Rivista (nota anche come Opere drammatiche e radiotelevisive)